El Torneig de Marsella 2023, conegut oficialment com a Open 13 Provence 2023, és una competició tennística sobre pista dura dins les sèries 250 de l'ATP. La 30a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 26 de febrer del 2023 al Palais des Sports de Marsella, França.

El tennista polonès Hubert Hurkacz va guanyar el primer títol de la temporada i el sisè títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2023
ATP Tour 2023